Танана́ев — фамилия. Известные носители:

 
 Тананаев, Николай Александрович (1878 — 1959) — советский химик.
 Тананаев, Пётр Николаевич (1914 — 1981) — советский офицер, Герой Советского Союза.